…And God Created Satan to Blame for His Mistakes é a demo de estreia da banda  de death metal dos Países Baixos Altar, lançada em 1992. São 4 faixas, incluindo os destaques "Throne Of Fire" e "Cross The Bridge Of False Prophecies", e os colocou no mapa da cena underground do metal neerlandês.

Faixas 
 "Throne Of Fire" - 04:57
 "Forced Imprudence" - 05:12
 "Psycho Damn" - 03:58 
 "Cross The Bridge Of False Prophecies / Dismantling The God" -  08:22

Créditos

Marcel van Haaf - guitarra elétrica
Edwin Kelder - vocal
Marco Arends - bateria
Nils Vos - baixo
Bert Huisjes - guitarra elétrica

Álbuns de death metal
Álbuns de Altar
Álbuns de 1992